Sigmund Freud (Freiberg, 1856 - Londres, 1939), neuròleg i psicoanalista austríac 
 Lucian Freud (Berlín, 1922 - Londres, 2011), pintor i gravador britànic.
 Anna Freud (Viena, 1895 – 1982), psicoanalista

També és el títol de la pel·lícula de 1963 dirigida per John Huston
 Freud